Падей (, ) — село в Сербии, в общине Чока, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2882 жителя (по переписи 1991 года — 3190 жителей).

Демография 
В селе Падей в 2002 году проживало 2304 совершеннолетних жителя, средний возраст 41,9 год (40,0 лет у мужчин и 43,7 года у женщин). В селе есть 1128 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,55.

Село главным образом населено венграми, по результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей..

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины